Ел Калабазал има више значења:

 Ел Калабазал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Калабазал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Калабазал, Ранчо ла Сеиба (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Калабазал (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Калабазал (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику